Plaats in Indonesië
 Sonorejo (Candimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sonorejo (Jakenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sonorejo (Sukoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Sonorejo (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sonorejo (Padangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java